Karel Horák – calciatore cecoslovacco
 Martin Horák – ex calciatore ceco
 Václav Horák – calciatore cecoslovacco